

Filmes 
 People Like Us (1980), filme de Ian Coughlan
 People Like Us (2012), filme de Alex Kurtzman

Música 
 "People Like Us" (canção de Kelly Clarkson), 2012

Outros usos 
 People Like Us (livro), livro de 2007 de Waleed Aly